Der Kanton La Capelle war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vervins, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war La Capelle.
Der Kanton La Capelle war 192,68 km² groß und hatte vor seiner Auflösung 8128 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Einwohner 

Lacapelle
Aufgelöst 2015